Lacinituba mallurensis är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Tapaswi 1973. Lacinituba mallurensis ingår i släktet Lacinituba, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mallurensis